Тебесса:

 Тебесса — город на северо-востоке Алжира.
 Тебесса — провинция (вилайя) в восточной части Алжира.